Hingo Hammes (Petrópolis, 30 de dezembro de 1977). Profissional de Educação física, gestor e político, filiado ao partido União Brasil (União). É vereador pela cidade de Petrópolis e o atual presidente da Câmara Municipal de Vereadores.

Carreira Política
Foi candidato a vereador pela primeira vez em 2016 pelo PTB, pleito onde obteve 1.886 votos, sendo o 23º mais votado e ficando na suplência de seu partido.

Em janeiro de 2017, assumiu o cargo de Secretário de Esportes e Lazer de Petrópolis. Criou o programa Agita Petrópolis, voltado para a prática da atividade física contínua realizada nas comunidades para crianças e adultos, tendo como principal objetivo a promoção da saúde. Colocou a cidade como destaque no cenário esportivo do Estado do Rio, com a realização de grandes eventos, como Taça Brasil de Futsal, Copa Internacional de Mountain Bike, Campeonato Carioca de Rally, entre outros.

Em janeiro de 2019, assumiu o cargo de vereador, substituindo o vereador eleito por seu partido, afastado em investigação policial. Em março de 2019, assumiu a cadeira de 2º secretário na Mesa Diretora da Câmara, sendo a primeira vez que um suplente assume uma cadeira na mesa diretora da Câmara Municipal de Petrópolis . 
Foi eleito presidente da Câmara de Vereadores em dezembro de 2019, recebendo 13 dos 15 votos possíveis. 
Nas eleições regulares de 2020, foi eleito vereador pelo partido Democratas (DEM) com 2.617 votos, sendo o 4º vereador mais votado da cidade.

No dia 01 de janeiro de 2021, foi eleito novamente presidente da Câmara de Vereadores e assumiu interinamente o cargo de prefeito, em função do prefeito eleito, ter sido impedido na justiça eleitoral. Enquanto prefeito interino precisou enfrentar a maior onda da pandemia pela Covid-19. Ocupou o cargo até o dia 17 de dezembro de 2021, quando o prefeito eleito pôde ser empossado, após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com isso, retornou a câmara como presidente, cargo que exerce atualmente.

Formação 
Profissional de Educação Física Formado pela Universidade Gama Filho em 2000
MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas
Pós Graduado em Treinamento Desportivo pela Universidade Gama Filho
Carreira Profissional
Coordenador na Academia Aeróbica
Sócio Proprietário das academias Biocenter e Equilibrium
Proprietário da Escolinha do Flamengo
2010 a 2016 Vice-presidente do Conselho Municipal de Esportes e Lazer (Representante da Sociedade Civil)
2011 Gestor do Serrano Football Club
2012 Diretor de Futebol do Imperial Futebol Clube
2013 a 2016 Presidente da Liga Petropolitana de Desportos.

Membros do União Brasil